Burgstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Burgstein, ehemalige Gemeinde im Vogtlandkreis (Sachsen)
 Burgstein (Ruderitz), ehemaliger Weiler im Ortsteil Ruderitz der Gemeinde Weischlitz im Vogtlandkreis (Sachsen)
 Burgstein (Gemeinde Längenfeld), Rotte in der Ortschaft Huben, Gemeinde Längenfeld, Tirol
 Burgstein (Gemeinde Umhausen), Rotte in der Ortschaft Tumpen, Gemeinde Umhausen, Tirol

Berge:
Burgstein (Fichtelgebirge) (879 m) im Fichtelgebirge, Bayern

Felsen:
 Burgstein (Dollnstein) im Altmühltal
 Burgstein (Thüringen) im Ilmtal
 Burgsteinfelsen, 869,2 m, Bayern, siehe Burgstein (Fichtelgebirge)

Siehe auch:
 Burgenstein
 Burgistein
 Burgistein (Adelsgeschlecht)
 Burgstall Burgstein
 Burg Stein
 Steinburg